Maciuszek ist der Familienname folgender Personen:

 Mićhalina Maciuszek (* 1963), polnische Skilangläuferin
 Paulina Maciuszek (* 1985), polnische Skilangläuferin